LCP, Lcp och lcp kan syfta på:

 LCP vessel – en båt (Landing Craft Personnel) 
 LCP – ett marxistiskt demokratiskt socialistparti i Libanon, se Libanesiska kommunistpartiet
 LCP – totala kostnader och intäkter för ett system eller en produkt över dess livslängd (Life Cycle Profit), se Livscykelkostnadsanalys
 LCP – en integrerad del av Point-to-Point Protocol, se Link Control Protocol
 LCP-direktivet – ett EU-direktiv för utsläpp från stora förbränningsanläggningar

Bilar 
 Volvo LCP 2000 – en konceptbil från Volvo personvagnar (Volvo Light Component Project 2000)

Sjukvård 
 LCP – en barnsjukdom som drabbar höften och lårbenshuvudet, se Legg-Calvé-Perthes sjukdom
 LCP – ett korsband i knät, se Knäled
 LCP – en vårdplan för döende och ett styrdokument för kvalitetssäkring, se Liverpool Care Pathway